Каспер Куск Вангсгаард (; родился 10 ноября 1991 года в Ольборге, Дания) — датский футболист, вингер клуба «Ольборг» и сборной Дании.

Клубная карьера 
Куск — воспитанник клуба «Ольборг» из своего родного города. 21 августа 2010 года в матче против «Эсбьерга» он дебютировал в датской Суперлиге. 4 апреля 2012 года в поединке против «Мидтьюлланна» Каспер забил свой первый гол за «Ольборг». 11 ноября 2013 года в матче против «Рандерс» он сделал хет-трик. В 2014 году Куск стал чемпионом и завоевал Кубок Дании. Летом того же года Каспер перешёл в нидерландский «Твенте», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 750 тыс. евро. 9 августа в матче против «Камбюра» он дебютировал в Эредивизи. К концу года Каспер потерял место в основе и продолжил выступления в Эрстедивизи на дублирующий состав.

Летом 2015 года Куск вернулся на родину, подписав контракт с «Копенгагеном». Сумм трансфера составила 1 млн. евро. 26 июля в матче против «Эсбьерга» он дебютировал за новый клуб. 13 сентября в поединке против своего бывшего клуба «Ольборга» Каспер забил свой первый гол за «Копенгаген». Со столичным клубом он дважды выиграл чемпионат и национальный кубок.

В начале 2018 года Куск вернулся в «Ольборг».

Международная карьера 
26 января 2013 года в товарищеском матче против сборной Канады Куск дебютировал за сборную Дании.

Достижения 

Командные

 «Ольборг»
  Чемпионат Дании по футболу — 2013/2014
 Обладатель Кубка Дании — 2013/2014

 «Копенгаген»
  Чемпионат Дании по футболу — 2015/2016
  Чемпионат Дании по футболу — 2016/2017
 Обладатель Кубка Дании — 2015/2016
 Обладатель Кубка Дании — 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Danish national team profile

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Йонг Твенте»
Игроки ФК «Копенгаген»